Маре́н Леруа́ де Гомберви́ль (; 1600, Париж — 14 июня 1674, там же) — французский писатель, представитель прециозной литературы.

Биография 
Гомбервиль был родом из дворянской семьи. Стоял у истоков Французской Академии (избран в 1634 году, кресло № 21), участвовал в разработке её устава и Словаря Академии. К концу жизни обратился к янсенизму.

Творчество 
Первый сборник стихов Гомбервиль написал в четырнадцатилетнем возрасте и посвятил его теме старости. В 1620 г. сочинил несколько сонетов в духе Теофиля де Вио. Большой успех имел его роман «Каритея» (La Caritée, 1621), соединяющий в себе влияние «Астреи» Оноре д’Юрфе и «Путешествия удачливых принцев» Бероальда де Вервиля. Действие романа разворачивается в Египте, однако в образах главных героев угадываются аллюзии на известных исторических лиц XVI—XVII веков, в том числе Людовика XIII и Карла IX. Среди созданных Гомбервилем в конце жизни благочестивых сочинений: аллегорический роман «Цитерея» (Cythérée,1640) и эмблематологический трактат «Доктрина нравов» (La Doctrine des moeurs, 1651).

«Полександр» 
Самым знаменитым романом Гомбервиля является неоднократно перерабатывавшийся «Полександр» (Polexandre, 1619, 1629, 1632, 1637, 1638), окончательная версия которого включала пять томов (около пяти тысяч страниц). «Полександр» — яркий образец прозы барокко с многочисленными приключениями, сражениями, дуэлями, кораблекрушениями. Главная особенность «Полександра» заключается в обилии географических сведений. Главный герой пускается в поиски принцессы Алкидианы и посещает, в числе других стран, Сенегал, Канарские острова, Мексику, Перу и Антильские острова. Гомбервиль пользовался документальными источниками — реляциями путешественников (в том числе Гарсиласо де ла Вега и Акоста) и буквально зачаровывал современников экзотическими топонимами.

Лафонтен в балладе «О чтении романов и книг о любви» (1665) замечает, что перечитывал «Полександра» «двадцать и двадцать раз».

Финал «Астреи» 
Роман «Астрея» не был завершён его автором Оноре д’Юрфе. В 1626 г. был издан (под именем Борстель, Borstel) апокрифический финал «Астреи» (так называемый «шестой том» романа). В отличие от обычно публикуемого финала Бальтазара Баро, вариант Борстеля оканчивается печально. Как показал исследователь Б. Ион, под псевдонимом «Борстель», скорее всего, скрывался Гомбервиль.

Примечания

Литература 

 Kerviler R. Marin Le Roy, sieur de Gomberville l'un des quarante fondateurs de l'Académie Française (1600—1674). — P.: A. Claudin, 1876 archive.org
 Kevorkian S. Le Theme de l’amour dans l’oeuvre romanesque de Gomberville. — P.: 1972.
 Bertaud M. «L’Astrée» et «Polexandre» : du roman pastoral au roman héroïque. — Geneve: Librairie Droz, 1986. — ISBN 978-2-600-03618-4 books.google.ru

Ссылки 

 Marin Le Roy de Gomberville (1600-1674) — data.bnf.fr
 Polexandre — data.bnf.fr
 L'Exil de Polexandre [par Gomberville]. 1re partie. — P.: Toussaincts du Bray, 1629 books.google.ru
 La première partie de Polexandre. — P.: Augustin Courbé, 1637 books.google.ru
 La seconde partie de Polexandre. — P.: Augustin Courbé, 1637 books.google.ru
 La troisiesme partie de Polexandre. — P.: Augustin Courbé, 1637 books.google.ru
 La quatriesme et dernière partie de Polexandre. — P.: Augustin Courbé, 1637 books.google.ru

Писатели XVII века
Писатели Франции
Французские писатели
Писатели барокко
Родившиеся в 1600 году
Родившиеся в Париже
Умершие в 1674 году
Умершие в Париже
Члены Французской академии